

Patronyme 

 Antonio Galeano (2000-), footballeur paraguayen ;
 Eduardo Galeano (1940-2015), journaliste et écrivain uruguayen ;
 Gloria Amparo Galeano Garcés (1958-2016), botaniste et ingénieur agronome colombienne ;
 Hugo Galeano (né en 1964), footballeur colombien ;
 Juan Jairo Galeano, footballeur colombien ;
 Juan José Galeano (né en 1958), juriste argentin ;
 Leonel Galeano (né en 1991), footballeur argentin ;
 Marcos Aurélio Galeano (né en 1972), footballeur brésilien ;
 Víctor Galeano (né en 1984), pilote de rallyes paraguayen.